Грумман E-2 «Хокай» () — американский палубный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения. 
Самолёт обеспечивает максимальное обнаружение целей на расстоянии около 540 км (самолёты) и 258 км (крылатые ракеты) и может также следить за надводными целями. Полученные сведения передаются в информационный оперативный центр, расположенный на флагмане авианосного соединения, а также истребителям, патрулирующим воздушное пространство. E-2C, использующийся в качестве командного пункта, способен обеспечивать наведение на цель истребителей, осуществлять раннее предупреждение о появлении самолётов противника и управлять истребителями сопровождения.

Первый полёт совершил 21 октября 1960 года. Поставлялся на экспорт в 7 стран мира, применялся в ряде вооружённых конфликтов. С 1970-х годов основным вариантом является E-2C; планируется замена его на E-2D «Адванст Хокай».

История 
Самолёт E-2 «Хокай» был принят на вооружение в 1964 году и предназначался для обеспечения ПВО ВМС США.

Всего было изготовлено 59 самолётов варианта E-2A, который был оснащен мощной РЛС APS-96, способной отслеживать множество целей. Большинство этих машин позднее были переоборудованы в вариант E-2B с центральной ЭВМ управления элементами систем и сняты с вооружения флота в середине 1980-х.

Стандартным самолётом сейчас является вариант E-2C, первый полет которого состоялся 20 января 1971 года. E-2C имел РЛС APS-125 и усовершенствованную авионику. На протяжении ряда лет машины этой серии постоянно улучшались. Например, на них последовательно устанавливались РЛС APS-138, -139 (с 1989 года) и APS-145, которой были оснащены и более ранние «Хокаи». APS-145 обеспечивала лучшую защиту от воздействия электронных средств противника и имела большие возможности для ведения воздушной разведки. На самолётах также устанавливались системы связи и опознавания «свой-чужой». Всего ВМФ США получил 139 машин этого типа.

В настоящее время ведётся разработка и испытание нового варианта самолёта E-2, получивший обозначение E-2D «Адванст Хокай». Предполагается, что новый самолёт будет оснащен полностью новой авионикой, включающую новый радар APY-9, радиостанцию, новый бортовой компьютер. Также самолёт будет оборудован улучшенными двигателями и системой дозаправки в воздухе.

Разработка

Задействованные структуры 
В разработке и производстве самолётов E-2 были задействованы следующие структуры:
 Генеральный подрядчик работ
 Самолёт в целом — Grumman Aircraft Engineering Corp., Бетпейдж, Лонг-Айленд, Нью-Йорк.

 Субподрядчики
 Хвостовая часть фюзеляжа — Rohr Corp., Чула-Виста, Калифорния;
 Система приводов рулевых поверхностей самолёта — Kaman Aircraft Corp., Мусап, Плейнфилд, Коннектикут;
 Шасси — Bendix Corp., Bendix Products Aerospace Division, Саут-Бенд, Индиана;
 Стойки шасси — Hansen-Lyan Co., Inc., Бербанк, Калифорния.
 Система кондиционирования воздуха, система герметизации и наддува кабины экипажа — AiResearch Manufacturing Co., Лос-Анджелес, Калифорния;
 Кресла членов экипажа — Aircraft Mechanics, Inc., Колорадо-Спрингс, Колорадо.
 Поставщики бортового оборудования по госзаказам ()
 Авиадвигатели T-56-8, лопастные винты 441FN-24S — General Motors Corp., Allison Division, Индианаполис, Индиана;
 Бортовой терминал обработки и отображения данных AN/ACQ-2 — Collins Radio Co., Microwave Radio Division, Даллас, Техас;
 Встроенная электронная система управления AN/AFQ-58, командная радиолиния управления AN/ARC-80, ультракоротковолновой радиоприёмник AN/ARR-66, ультракоротковолновой радиопередатчик AN/ART-36 — Collins Radio Co., Сидар-Рапидс, Айова;
 Радиолокационная установка AN/APX-7 — Transdyne Corp., Элбертсон, Нью-Йорк;

 Радиолокационный навигационный комплекс AN/APN-153 — General Precision, Inc., GPL Division, Плезантвиль, Нью-Йорк;
 Аппаратура управления полётом AN/ASW-14A — AEL Products, Inc., Кольмар, Пенсильвания;
 Поставщики бортового оборудования по заказу генподрядчика ()
 Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения AN/APS-96, детектор CD-413 логического модуля AN/ASA-27, панель контрольно-проверочного оборудования интегрированной системы управления полётом AN/ASN-33 — General Electric Co., Ютика, Нью-Йорк;
 Вращающаяся антенна радиолокационной станции дальнего обнаружения AN/APA-143 — Delmo Victor Co., Белмонт, Калифорния;
 Система управления полётом AN/ASW-15 — Sperry Rand Corp., Sperry Phoenix Division, Финикс, Аризона;
 Инерционная навигационная система AN/ASN-26 — Litton Industries, Inc., Guidance & Control Systems Division, Вудленд-Хиллз, Лос-Анджелес, Калифорния;
 Бортовая цифровая вычислительная машина обработки воздушных параметров A/A 246-13 — General Controls Corp., Jersey Division, Колдуэлл, Нью-Джерси;
 Бортовой ультравысокочастотный автоматический пеленгатор/радиокомпас — Collins Radio Co., Сидар-Рапидс, Айова;
 Индикатор линии передачи данных AN/ASW-27 — Litton Systems, Inc., Data Systems Division, Канога-Парк, Лос-Анджелес, Калифорния.

Конструкция 
Турбовинтовой двухмоторный высокоплан. Четырёхкилевое оперение.

Самолёт имеет вращающуюся антенну РЛС, установленную в обтекателе в задней части фюзеляжа, и систему опознавания «свой-чужой».

Эксплуатанты 

 Китайская республика эксплуатирует 4 E-2T и 2 E-2K.
 78 эскадрилья

 ВВС Египта

 Авиация ВМС Франции, так же как и ВМС США, использует E-2 на авианосцах.
 4 флотилия

 ВВС Израиля эксплуатировали четыре самолёта до 1999 года. E-2 израильских ВВС первыми получили оборудование для дозаправки в полёте. В 2002 году после модернизации три самолёта были проданы Мексике, оставшийся передан в музей ВВС Израиля.
 192 эскадрилья

 Воздушные силы самообороны Японии
 601 Hikotai

 Авиация ВМС Мексики получили три E-2C из Израиля.

 Военно-морские силы Сингапура
 111 Эскадрилья

 ВМС США
 VAW-77 Ночные волки Night Wolfs
 VAW-78 Fighting Escargot (расформирована)
 VAW-88 Cottonpickers (расформирована)
 VAW-110 Жар-птицы Firebirds (расформирована)
 VAW-111 Graybirds (расформирована)
 VAW-112 Золотые ястребы Golden Hawks
 VAW-113 Чёрные орлы Black Eagles
 VAW-114 Hormel Hawgs (расформирована)
 VAW-115 Колокола свободы Liberty Bells
 VAW-116 Короли солнца Sun Kings
 VAW-117 Wallbangers
 VAW-120 Серые ястребы Greyhawks
 VAW-121 Голубые хвосты Bluetails
 VAW-122 Steeljaws (расформирована)
 VAW-123 Screwtops
 VAW-124 Bear Aces
 VAW-125 Tigertails
 VAW-126 Морские ястребы Seahawks
 VAW-127 морские летучие мыши Seabats (расформирована)

Боевое применение 
 Операция «Медведка 19» (1982 г., Ливанская война)

Потери 
 31 августа 2020 года в 15:50 E-2C, приписанный к  ДРЛО ВМС США, упал недалеко от острова Уоллопс, к  северо-востоку от станции «Норфолк» в штате Вирджиния при выполнении тренировочного полёта. Экипаж катапультировался.
 30 марта 2022 года в 19:30 E-2D ВМС США упал в  близ болота Уайлдкэт в округе Аккомак штата Вирджиния. Двое членов экипажа ранены, один погиб.

Тактико-технические характеристики 

Приведённые данные соответствуют модификации E-2C.

Технические характеристики 
 Экипаж: 5 человек (2 пилота, 3 офицера ВМС: офицер боевого информационного центра, офицер по контролю воздушного пространства и оператор РЛС)
 Длина: 17,54 м
 Размах крыла: 24,56 м
 Высота: 5,58 м
 Колея шасси: 5,93 м
 База шасси: 7,06 м
 Площадь крыла: 65,03 м²
 Масса пустого: 17 265 кг
 Масса максимальная взлётная: 23 556 кг
 Запас топлива: 5624 кг
 Двигатели: 2× ТВД Эллисон T56-A-425, 2×3661 кВт (2×4910 л.с.)

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 598 км/ч
 Крейсерская скорость: 576 км/ч
 Перегоночная дальность: 2583 км
 Боевой радиус: 320 км (продолжительность патрулирования — 3—4 часа)
 Практический потолок: 9390 м
 Скороподъёмность у земли: 12,8 м/с (767 м/мин)
 Длина разбега: 610 м
 Длина пробега: 439 м
 Нагрузка на крыло: 355 кг/м²
 Тяговооружённость: 0,32 кВт/кг

Ссылки 
 Подробно о вариантах РЛС Хоккай, а также его предшественниках

Литература

Примечания 

E-2 Hawkeye
Самолёты палубного базирования
Самолёты ДРЛО
Самолёты Вьетнамской войны
E
E
E
Турбовинтовые самолёты